SLC36A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 483 амінокислот, а молекулярна маса — 53 216.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт амінокислот, альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки